Morton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Morton County (Kansas)
 Morton County (North Dakota)